Josh Mahura (né le  à Saint-Albert, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2014, il commence sa carrière avec les Rebels de Red Deer dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016̟ dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d'Anaheim en , en . Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2018. 

Le 10 octobre 2022, il est réclamé au ballottage par les Panthers de la Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-

|2014-2015 || Rebels de Red Deer || LHOu ||51 ||2 ||6 ||8 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2015-2016 || Rebels de Red Deer || LHOu ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||17 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
| rowspan=2 | 2016-2017 || Rebels de Red Deer || LHOu ||39 ||9 ||24 ||33 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Pats de Régina || LHOu ||34 ||8 ||12 ||20 ||22 ||23 ||8 ||13 ||21 ||16
|-
|2017-2018 || Pats de Régina || LHOu ||60 ||22 ||47 ||69 ||42 ||7 ||0 ||5 ||5 ||8
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||40 ||1 ||18 ||19 ||10 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||17 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 11 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Siego || LAH ||44 ||4 ||17 ||21 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 13 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Siego || LAH || 28 || 6 || 14 || 20 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim  || LNH || 38 || 3 || 4 || 7 || 12 || - || - || - || - || -

| 79 || 6 || 14 || 20 || 22 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1998
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Panthers de la Floride
Défenseur de hockey sur glace